Seal puede referirse a:

Gente 

 Seal (nacido en 1963), Cantante-compositor de soul británico.
 Caio Seal (nacido en 2002), Pintor, Cantante-compositor de Rhythm and blues.
Seal (álbum de 1991)
Seal (álbum de 1994)
Seal (álbum de 2003)
Barry Seal (1939–1986), un traficante de drogas e informante de la CIA.
Brajendra Nath Seal (1864–1938), un filósofo humanista y educador indio.
David Seal (nacido en 1972), Jugador de fútbol australiano.
Elizabeth Seal (nacida en 1933), una actriz italiana.
Jaynie Seal (nacida en 1973), una presentadora de televisión australiana.
Jimmy Seal (nacido en 1950), un futbolista inglés.
Kevin Seal, un VJ de MTV VJ de fines de los 1980s, el conductor del piloto Club MTV.
Manuel Seal, Jr., un compositor-productor americano.
Mike Seal (nacido en 1970), el conductor asistente de la orquesta sinfónica de la ciudad de Birmingham.
Mutty Lall Seal (1792–1854), un hombre de negocios y filántropo bengalí indio.
Paul Seal (nacido en 1952), un ex tight end de fútbol americano en la National Football League.
Sudhangshu Seal (nacido en 1945), un miembro del decimocuarto Lok Sabha de la India.
Tong Seal (nacido 1346 AD), legendario gobernador birmano.
Lou Seal, la mascota del equipo de béisbol San Francisco Giants.

Lugares 
 Seal, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Seal Harbour, Nueva Escocia

Otros 
 SEAL, grupos de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos.
 Seal Online, un juego de rol masivamente de multijugadores en línea.